Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Flavio Cipolla 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jérôme Haehnel (quarti di finale)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Assente
 Albert Portas (secondo turno)

 Simon Greul (semifinali)
 Francesco Aldi (primo turno)
 Iván Navarro (secondo turno)
 Adrián García (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2005